Fricassée bezeichnet:

 ein Ragout, siehe Frikassee
 eine Musizierform, siehe Fricassée (Musik)